Le keres ou keresan est une langue parlée par les indiens Pueblos dans le Nouveau-Mexique.
 Le Kereš (en serbe) ou Körös-ér (en hongrois) est une rivière de Hongrie et de Serbie.
 Paul Keres était un joueur d'échecs célèbre.
 Keres-Sy est un groupe de rock français.